Bahnhof Wörth steht für:

 Bahnhof Wörth (Isar)
 Bahnhof Wörth (Rhein)

Siehe auch: